U.S.D. Recanatese 1923 é uma agremiação esportiva italiana com sede na comuna de Recanati, que disputa a Série D do Campeonato Italiano.

Ligações externas 
 
 

Clubes de futebol da Itália
Clubes de futebol fundados em 1923